Pfrogner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pfrogner (1886–1961), sudetendeutscher Politiker (NSDAP)
 Chrysostomus Laurentius Pfrogner (1751–1812), Prämonstratenser, 1802 Rektor der Karl-Ferdinands-Universität Prag und von 1803 bis 1812 Abt des Stiftes Tepl in Westböhmen
 Hermann Pfrogner (1911–1988), österreichischer Jurist und Musiktheoretiker

Sonstiges:
 Pfrogner Point, Landspitze an der Bryan-Küste, Ellsworthland, Antarktika